Constantin Fallenius kan syfta på:

* Constantin Fallenius (1823–1901), svensk läkare
 Constantin Fallenius (1862–1932), svensk militär